Черрето-Гвиди () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Население составляет 10 261 человек (2008 г.), плотность населения составляет 209 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 50050. Телефонный код — 0571.

Покровителями коммуны почитаются святой Леонард Ноблакский, празднование 6 ноября, святая Либерата,  San Pietro.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cerreto-guidi.fi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики